Лев Щеглов:
 Щеглов, Лев Моисеевич (1946—2020) — советский и российский психотерапевт и сексолог, общественный деятель, профессор.
 Щеглов, Лев Сергеевич (1932—1996) — русский советский поэт, переводчик, редактор.